Anna magyar királyné: több magyar király felesége is viselte ezt a nevet:

 Châtillon Anna magyar királyné (1154–1184), született antiókhiai hercegnő, III. Béla magyar király felesége
 Candale-i Anna magyar királyné (1484–1506), született candale-i grófnő, II. Ulászló magyar király felesége
 Jagelló Anna magyar királyné (1503–1547), született magyar és cseh királyi hercegnő, I. Ferdinánd magyar király felesége
 Habsburg–Tiroli Anna magyar királyné (1585–1618), született osztrák főhercegnő, tiroli grófnő, II. Mátyás magyar király felesége